Lasowice ist der Name folgender Orte in Polen:

 Lasowice (Otmuchów), Ort in der Gmina Otmuchów, Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln
 Lasowice (Ruja), Ort in der Gmina Ruja, Powiat Legnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Lasowice (Tarnowskie Góry), Ort in der Stadt Tarnowskie Góry, Powiat Tarnogórski, Woiwodschaft Schlesien
 Lasowice (Zgorzelec), größtenteils wüster Ort in der Gmina Zgorzelec, Powiat Zgorzelecki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Lasowice Małe und Lasowice Wielki, polnische Namen von Klein Lassowitz und Gross Lassowitz, Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln